Jesús Erik Infante Hernández (Ciudad de México, 16 de Febrero de 1998) es un deportista mexicano que compite en triatlón .

Es el actual capitán de la Selección Mexicana de Triatlón . 
Es conocido en el ambiente internacional del triatlón como "El Inmortal" por su versatilidad entre triatlones de velocidad y de larga distancia.

Palmarés Internacional

Premios y reconocimientos 

 Premio Estatal del Deporte de la Ciudad de México, 2019
 Médaille McCormack pour le leadership et l'excellence en triathlon, Montreal, 2022
 Premio Estatal del Deporte de la Ciudad de México, 2022

Referencias 

Triatletas de México
Atletas de México
Deportistas de Ciudad de México